Olivier est un prénom notamment porté par :
 Olivier d'Ancône († 1050), moine bénédictin (canonisé le 27 mai), considéré comme saint par les Eglises catholique et orthodoxe ;

 Olivier Plunket (° 1626 - † 1681), archevêque et primat d'Irlande (canonisé le 1er juillet), considéré comme saint par la seule Eglise catholique.